Премьер-лига Боснии и Герцеговины по футболу 2012/2013 () — тринадцатый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, который начался 4 августа 2012 года и закончился в Мае 2013 года.

Изменения в составе Премьер Лиги после сезона 2011/12 
Турнир покинули:

Слобода

Козара

В Премьер Лигу квалифицировались:

Градина

Радник

Результаты матчей

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки
УЕФА.com

2012/2013
Босния
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2012 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2013 году